Oistrach steht für:

 (42516) Oistrach, ein Asteroid des Hauptgürtels

Oistrach ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Fjodorowitsch Oistrach (1908–1974), russischer Geiger
 Igor Dawidowitsch Oistrach (1931–2021), russisch-ukrainischer Geiger